Трусовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Трусовщина — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Трусовщина — деревня в Велижском районе Смоленской области, упразднена в 2001 году.